FJ steht als Abkürzung für:

 Air Pacific, Fluggesellschaft der Fidschi-Inseln nach IATA-Code
 Fahnenjunker,  auch Fhj, militärischer Dienstgrad der Bundeswehr
 Fidschi, Inselstaat im Südpazifik nach ISO 3166
 Flying Junior, Klassenzeichen einer Segeljolle
 Freiheitliche Jugend, siehe Freiheitliche Partei Österreichs
 North American FJ Fury, erstes trägergestütztes Strahlflugzeug der US-Navy

FJ als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Großbritannien: Nottingham
 Niederlande: Mofas und Mopeds
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für die Vereinigten Arabischen Emirate

fJ ist eine Abkürzung für:

 Femtojoule, physikalische Einheit 

fj ist eine Abkürzung für:

 Fidschi, Sprachcode nach ISO 639-1
 Fratres Joannis,  Gemeinschaft vom heiligen Johannes katholische Ordensgemeinschaft

.fj steht für:

 .fj, die Top-Level-Domain von Fidschi

FJ